Гололобово — деревня в Зарайском районе Московской области России. Административный центр сельского поселения Гололобовское. Население —  чел. ().

История 
Сельцо Гололобово упоминается в материалах генерального межевания конца XVIII века. Предположительно, названо по фамилии владельца. В 1997—2006 годах — центр Гололобовского сельского округа.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 1127 человек (532 мужчины и 595 женщин); преобладающая национальность — русские (95 %). По данным на 2005 год в деревне проживало 1146 человек.

Расположение 
Деревня расположена у восточной границы города Зарайска. Рядом протекает река Осётрик.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Гололобовское

Населённые пункты Зарайского района